Кастельноу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Мартин.  Население — 120 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля